Василий Блюхер:
 Блюхер, Василий Константинович (1890—1938) — советский государственный деятель, Маршал Советского Союза.
 Блюхер, Василий Васильевич (1928—2013) — советский учёный и инженер, ректор Свердловского инженерно-педагогического института.